Gunungan (Dawar Blandong)
 Gunungan (Kartoharjo)
 Gunungan (Manyaran)
 Gunungan (Todanan)
 Gunungan (wajang), het belangrijkste hulpmiddel in de wajangvoorstelling.

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing